Il singolare del torneo di tennis ATP Bordeaux 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Hans Gildemeister che ha battuto in finale Pablo Arraya 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Chris Lewis (semifinali)
 Pablo Arraya (finale)
 Hans Gildemeister (campione)

 Henri Leconte (secondo turno)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Dominique Bedel (primo turno)
 Fernando Luna (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1982